Choke é uma banda canadense de punk rock e hardcore

História 
Formado no Canadá em 1994 por Jack Jaggard, Clay Shea, Shawn Moncrieff e Stefan Levasseur a  banda Choke em toda sua carreira apenas excursionou no Canadá e nos EUA. Combinando influências que vão do jazz ao metal, a banda promove um som que é exclusivamente seu. É uma extensão inovadora do punk que influenciou sua composição ao longo da sua carreira desde a sua criação.

Choke lançou seus dois primeiros álbuns de forma independente, em 1995 [Lotion] e Give'er em 1996, que mais tarde foi liberado através do selo canadense Smallman Records, que assinou com a banda em 1997. A banda lançou Needless To Say, no ano seguinte, um álbum que foi escolhido pela revista Exclaim como um dos dez melhores álbuns de Punk Rock do ano.

No ano de 1999 é lançado o disco Foreword um divisor de águas onde o Choke começa a mostrar uma nova identidade sonora, uma musicalidade nunca vista antes no Punk Rock/Hard Core. Velocidade e técnica são as características básicas deste disco. Foreword foi descrito em tom de brincadeira pelo baixista Clay Shea como o "carrer killer" da banda.  Foreword consolidou a reputação do Choke como uma das principais bandas punk do Canadá , ao lado de Propagandhi , Painted Thin, e I Spy.

Em 2002, foi lançado o álbum There is a History To This Moral seguido de Slow Fade Or: How I Learned To Question Infinity gravado em Vancouver , British Columbia com Blair Calibaba (Gob , Propagandhi) e Paul Forgues (Slayer, Nine Inch Nails , Treble Charger), sendo o quinto lançamento através da Smallman Records. A banda foi definida pela Exclaim ! como "... uma das melhores bandas tecnicamente progressivas do planeta". Em 2007 a banda decidiu se separar após mais uma turnê que terminaria em Edmonton em 9 de junho.

Fim da banda 
Em 3 de abril de 2007, os membros do Choke anunciaram o fim da banda em seu site oficial. Eles também anunciaram uma turnê de despedida em todo o Canadá a partir de maio de 2007. Os membros da banda Shawn Moncrieff e Clay Shea iniciaram uma nova banda, o  Passenger Action com Ryan Podlubny (ex- The Fullblast, fordirelifesake) e Allan Harding (ex Thirty Nights of Violence, Sleeping Girl e gerente / co- proprietário da loja Acoustic Drum Shop, Edmonton AB). Jack Jaggard também começou uma nova banda de indie experimental, o Team Building. Stefan Levasseur não fez qualquer comentário sobre seus planos.

Reunião 
No final de 2012, a banda anunciou alguns shows de reunião para o início de 2013.

Membros 
 Shawn Moncrieff - Guitarra/vocais
 Jack Jaggard - Guitarra/Vocais
 Clay Shea - Baixo/Vocais
 Stefan Levasseur - Bateria

Discografia 
 Lotion (1994)
 Give'er (1995)
 Needless To Say (1998)
 Foreword (1999)
 Across The Water  (Split with Adhesive, Layaway Plan & Astream) (2001)
 There's A Story To This Moral (2002)
 Slow Fade Or: How I Learned To Question Infinity (2005)

Ligações externas 
 Official Smallman Records site

Bandas formadas em 1994
Bandas do Canadá